OAA est un sigle qui peut signifier :
 Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ;
 Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
 Organisme autorisé pour l'adoption ;
 Opposition administrative pour les amendes
Acide oxaloacetique